Australian Open 2021 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 8–21 lutego 2021 roku, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 109. edycja rozgrywek oraz 34. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wynosiła 80 milionów dolarów australijskich.

Z powodu pandemii COVID-19 i obowiązkowej kwarantanny dla zawodników po przylocie do Australii turniej został przesunięty o trzy tygodnie (pierwotnie miał być rozegrany w dniach 18–31 stycznia). Po raz pierwszy w historii mecze kwalifikacji rozegrane zostały poza terytorium Australii – wywołane pandemią restrykcje wymusiły przeprowadzenie zmagań kwalifikacyjnych mężczyzn w Dosze i kobiet w Dubaju w terminie 10–13 stycznia.

30 stycznia 2021 Martin Pakula, minister odpowiedzialny za sprawy sportu w Wiktorii, poinformował o ograniczeniu liczby widzów przebywających na terenie obiektów do 30 tys. osób na dzień, co stanowi około 50% normalnej frekwencji. Na okres ostatnich pięciu dniach zawodów nałożono limit do 25 tys. widzów na dzień. Już podczas trwania zawodów, w związku z wykryciem nowych przypadków COVID-19, postanowiono, że od 13 do 17 lutego mecze będą się odbywać bez udziału publiczności. 17 lutego dozwolono na udział maksymalnie 7477 widzów podczas każdej sesji.

Podczas tej edycji zawodów rozszerzono drabinkę turnieju tenisa na quadach z czterech do ośmiu osób w grze pojedynczej oraz z dwóch do czterech par w grze podwójnej.

Obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn był ośmiokrotny zwycięzca turnieju, Novak Đoković, a trofeum w grze pojedynczej kobiet broniła Sofia Kenin.

W grze pojedynczej mężczyzn Novak Đoković po raz dziewiąty zdobył trofeum, pokonując w finale 7:5, 6:2, 6:2 Daniiła Miedwiediewa. W grze pojedynczej kobiet Naomi Ōsaka triumfowała nad Jennifer Brady, uzyskując w meczu finałowym wynik 6:4, 6:3. W deblu mężczyzn tytuł zdobyli Ivan Dodig i Filip Polášek, którzy triumfowali w finale 6:3, 6:4 nad parą Rajeev Ram–Joe Salisbury. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Elise Mertens i Aryna Sabalenka, które w finale pokonały Barborę Krejčíkovą i Kateřinę Siniakovą 6:2, 6:3. W grze mieszanej Barbora Krejčíková wraz Rajeevem Ramem pokonali w meczu o mistrzostwo Samanthę Stosur oraz Matthew Ebdena wynikiem 6:1, 6:4.  Było to trzecie z rzędu zwycięstwo Krejčíkovej w rozgrywkach miksta podczas Australian Open.

Joachim Gérard poprzez pokonanie Alfiego Hewetta 6:0, 4:6, 6:4 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Diede de Groot zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Yui Kamiji 6:3, 6:7(4), 7:6(10–4). Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Dylan Alcott, który pokonał Sama Schrödera wynikiem 6:1, 6:0. W deblu na wózkach mistrzami zostali Alfie Hewett oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Stéphane’a Houdeta i Nicolasa Peifera 7:5, 7:6(3). W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Diede de Groot i Aniek van Koot dzięki wygranej 6:4, 6:1 odniesionej nad Kgothatso Montjane i Lucy Shuker. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Dylan Alcott wraz z Heathem Davidsonem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Andrew Lapthorne’a i Davida Wagnera wynikiem 6:2, 3:6, 10–7.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

Dzikie karty 
Australijska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2021.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Australian Open 2021